Pierwszy rząd Silvia Berlusconiego, rząd włoski z lat 1994–1995
 Drugi rząd Silvia Berlusconiego, rząd włoski z lat 2001–2005
 Trzeci rząd Silvia Berlusconiego, rząd włoski z lat 2005–2006
 Czwarty rząd Silvia Berlusconiego, rząd włoski z lat 2008–2011